Koupě – comune della Repubblica Ceca
 Monte Koupé – montagna del Camerun
 dipartimento di Koupé-Manengouba- dipartimento del Camerun